Wier ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Wier (1805–1868), kanadischer Politiker
 Ester Wier (1910–2000), US-amerikanische Schriftstellerin
 Mathijs Wier (1520 oder 1521–1560), Kaufmann und Mystiker
 Murray Wier (1926–2016), US-amerikanischer Basketballspieler
 Roy Wier (1888–1963), US-amerikanischer Politiker
 Rusty Wier (1944–2009), US-amerikanischer Musiker

Wier ist außerdem eine Alternativschreibung des Namens von:

 Johann Weyer (1515/6–1588), deutscher Arzt und Gegner der Hexenprozesse

Wier steht auch für:

 Wier, ein musikalisches Benefizprojekt, siehe Best of Us

Siehe auch:
 Vier (Begriffsklärung)
 Weir
 Wihr
 Wiehr
 Wir
 Wire
 Wiehre
 Wyer